

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hartf“ beginnt.

Hartf 



Hartfe 
 Hartfelder, Carola (* 1951), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Hartfelder, Karl (1848–1893), deutscher Historiker, Archivar und Pädagoge

Hartfi 
 Hartfiel, Günter (1931–1977), deutscher Soziologe
 Hartfield, Diego (* 1981), argentinischer Tennisspieler

Hartfo 
 Hartford, Asa (* 1950), schottischer Fußballspieler
 Hartford, Glen († 2009), US-amerikanischer Filmproduzent, Schauspieler und Filmregisseur
 Hartford, John (1937–2001), US-amerikanischer Songwriter
 Hartford, Kenneth (1922–2009), US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmregisseur